

Presentación previa 
Lukáš Dlouhý y Michail Elgin son los campeones defensores. No pudieron defender su título porque Dlouhý decidió no participar en esta edición.

Elgin hizo pareja con Michal Mertiňák, pero cayeron derrotados ante los eventuales finalistas del torneo Gero Kretschmer y Jan-Lennard Struff.

Henri Kontinen y Andreas Siljeström son los nuevos campeones del torneo tras derrotar en la final a Gero Kretschmer y Jan-Lennard Struff.

Cabeza de serie 

 František Čermák /  Łukasz Kubot (Cuartos de final)
 Filip Polášek /  Lukáš Rosol (Cuartos de final)

<li> Michail Elgin /  Michal Mertiňák (Semifinales)
<li> Ken Skupski /  Neal Skupski (Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Bratislava 2013